Motocyklowe Grand Prix Argentyny 2015 – trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, która zostanie rozegrana 19 kwietnia 2015 na torze Autódromo Termas de Río Hondo w Santiago del Estero.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2015
2015 w Argentynie